

Personnalités 
Alban Casterman (né en 1975), acteur français ;
Jules Casterman (1877-1958), syndicaliste et homme politique belge.

Lignée d'éditeurs 
Donat Casterman (1755-1823), fondateur des éditions Casterman, spécialisées dans la bande dessinée et la littérature pour la jeunesse ;
Louis Casterman (1893-1981) ;
Louis-Robert Casterman (1920-1994) ;
Jean-Paul Casterman (1929-2009).